Ocenění Fotbalista roku je v Izraeli udělováno od roku 1965 deníkem Ma'ariv na konci sezóny. 

Aktuálním vítězem za sezónu 2021/22 je Omer Atzili z Makabi Haifa.

Přehled vítězů 
Zdroj:

Vysvětlivky:
 (B) - brankář
 (S) - rovněž nejlepší střelec sezóny

Odkazy

Reference

Související články 
Ligat ha'Al

Ocenění ve fotbalu
Fotbal v Izraeli